{{Taxobox
| name = Ragadozók
| fossil_range = kréta–holocén
| image = Carnivora.jpg
| image_caption = 
| regnum = Állatok (Animalia)
| phylum = Gerinchúrosok (Chordata)
| subphylum = Gerincesek (Vertebrata)
| superclassis = Négylábúak (Tetrapoda)
| classis = Emlősök (Mammalia)
| subclassis = Elevenszülő emlősök (Theria)
| infraclassis+ = Eutheria
| infraclassis = Méhlepényesek (Placentalia)
| superordo = Laurasiatheria
| ordo+ = Ferae
| ordo = Ragadozók (Carnivora)
| ordo_authority = Bowdich, 1821
| subdivision_ranks = Családok
| subdivision = 
 Macskamedvefélék (Ailuridae)
 Kutyafélék (Canidae)
 Madagaszkári cibetmacskafélék (Eupleridae)
 Macskafélék (Felidae)
 Mongúzfélék (Herpestidae)
 Hiénafélék (Hyaenidae)
 Bűzösborzfélék (Mephitidae)
 Menyétfélék (Mustelidae)
 Pálmacibetfélék (Nandiniidae)
 Rozmárfélék (Odobenidae)
 Fülesfókafélék (Otariidae)
 Valódi fókafélék (Phocidae)
 Tigrispetymegfélék (Prionodontidae)
 Mosómedvefélék (Procyonidae) Medvefélék (Ursidae) Cibetmacskafélék (Viverridae)| wikispecies = Carnivora
| wikicommonscat = Carnivora
}}

A ragadozók (Carnivora) az emlősök (Mammalia) osztályának egy rendje. Az ide tartozó fajok közül egyedül a vörös macskamedve és az óriáspanda mondható növényevőnek, bár olykor ez utóbbi is fogyaszt halat és rovarokat. Az összes többi ragadozó főleg hússal táplálkozik, amit zsákmányolással vagy dögevőként szerez meg. A macskafélék szinte kizárólag húson élnek, a medvefélék és a rókák inkább mindenevők.

 Kialakulásuk 

A ragadozók legidősebb közös őse, a Creodont valamivel több mint száz millió éve élt az északi féltekén. A ma élő családok közös ősének a Miacist, ez a mintegy 50 millió éve (az eocén időszakban) élt menyét nagyságú, hosszú farkú és rövid lábú, fán élő ősragadozót tekintik.

A genetikai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a két alrend (kutya-, illetve macskaalkatúak) fejlődése nagyjából ez idő tájt (50 millió éve) vált külön.
 macskaalkatúak alrendjében:
 a macskafélék (Felidae) családja körülbelül 38 millió éve vált le a család többi részétől;
 a hiénafélék és
 a cibetmacskafélék fejlődése mintegy 30 millió éve ágazott szét
 a kutyaalkatúak alrendjében:
 a menyétfélék 46-47 millió éve,
 a mosómedvefélék 30-31 millió éve,
 a medvefélék hozzávetőleg 28 millió éve váltak külön
 a kutyafélék leszármazási vonalától.

 Jellemzésük 

Mellső lábukon rendszerint 5, a hátsón 4-5 ujjuk van. Karmaik erős, hajlott, általában éles, esetleg visszahúzható fegyverek. Ezekkel ragadják meg az áldozatot. Többségük jól fut, ugrik, egyesek úsznak is; néhány családjuk, illetve nemük teljesen vízi életmódra tért át. Koponyájuk tetejének középvonalában a nagy tépőizmok rendszerint csonttarajon tapadnak.

A ragadozó fogazat jellemzője, hogy járomívük erősen hajlott, metszőfogaik kicsinyek, szemfogaik viszont nagyok, hegyesek, hajlottak és túlnyúlnak a többi fog koronaszintjén. Mögöttük hézag van, majd az előzáp- és a zápfogak következnek. Zápfogaik lehetnek éles csúcsú vágófogak vagy pedig négy-, esetleg sokgumósak; mind többgyökerűek. Egyes családokban egy-egy előzáp-, illetve zápfog mint tépőfog (dentes lacerantes) alakult ki.

Szemük közel ülő, ami a távolság becslését segíti. Pupilláik rés vagy kör alakúak, de erősen tágíthatók, és van benne egy visszaverő és ezzel az éjszakai látást segítő réteg (tapetum lucidum) is – éjjel ez csillan fel a megvilágított macska szemében. Többségük hallása és szaglása is éles. Agyféltekéik fejlettek; különösen erős a szaglókaréjuk.

Táplálékuk minősége miatt a ragadozók bélcsatornája rövid, hiszen a rendszerint magas tápértékű, fehérjékben gazdag és ballasztanyagokban szegény élelem megemésztéséhez nincs szükség nagy felületre és hosszú időre.

Anyaméhük kétszarvú, méhlepényük korongos. Újszülöttjeik nagyon fejletlenek, zárt szemmel jönnek a világra, szinte sosem egyesével. Az egész földön elterjedtek.

 Rendszerezés 
A ragadozók mintegy 276 ma élő emlősfajt magában foglaló rendjébe az alábbi alrendek, családok és alcsaládok tartoznak:

 kutyaalkatúak (Caniformia) alrendje
 macskamedvefélék (Ailuridae) családja – 1 faj
 kutyafélék (Canidae) családja – 38 faj
 bűzösborzfélék (Mephitidae) családja – 12 faj
 menyétfélék (Mustelidae) családja – 67 faj
 vidraformák (Lutrinae) alcsaládja – 14 faj
 borzformák (Melinae) alcsaládja – 7 faj
 méhészborzformák (Mellivorinae) alcsaládja – 1 faj
 amerikai borzformák (Taxidiinae) alcsaládja – 1 faj
 menyétformák (Mustelinae) alcsaládja – 20 vagy 21 faj
 mosómedvefélék (Procyonidae) családja – 14 faj
 medvefélék (Ursidae) családja – 8 faj
 úszólábúak (Pinnipedia) öregcsaládja – 35 faj
 rozmárfélék (Odobenidae) családja – 1 faj
 fülesfókafélék (Otariidae) családja – 16 faj
 valódi fókafélék (Phocidae) családja – 19 faj
 macskaalkatúak (Feliformia) alrendje
 madagaszkári cibetmacskafélék (Eupleridae) családja – 10 faj
 macskafélék (Felidae) családja – 39 faj
 macskaformák (Felinae) alcsaládja – 32 faj
 párducformák (Pantherinae) alcsaládja – 7 faj
 kardfogú macskák (Machairodontinae) alcsaládja – kihalt
 mongúzfélék (Herpestidae) családja – 35 faj
 hiénafélék (Hyaenidae) családja – 4 faj
 cibetmacskafélék (Viverridae) családja – 35 faj
 pálmacibetfélék (Nandiniidae) családja – 1 faj
 tigrispetymegfélék (Prionodontidae)'' - 2 faj

A ragadozók kladogramja

Források 
 
 Csányi Vilmos: Bukfenc és Jeromos. Hogyan gondolkodnak a kutyák? Vince Kiadó, Budapest, 2000. p. 17–18. 
 Mammal Species of the World. Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (szerkesztők). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3. kiadás) 

 
Emlősrendek